Příjmení Rys, přechýleně Rysová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jan Rys-Rozsévač, vlastním jménem Josef Rozsévač (1901–1946) – český fašistický politik a novinář, funkcionář mládežnického hnutí Vlajka
 Jiří Rys (* 1992) – český lední hokejista
 Karel Rys (1930–1991) – předseda MěNV Kladno, bratr Lubomíra a Miroslava
 Lubomír Rys (* 1944) – český lední hokejista a manažer, bratr Karla a Miroslava
 Miroslav Rys (1932–2020) – český lední hokejista a fotbalista, bratr Karla a Lubomíra
 Petr Rys (* 1996) – český fotbalista
 Václav Rys (* 1942) – český fotbalista a trenér

Ženský tvar
 Hana Rysová (* 1945) – česká fotografka

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení